Tra le competizioni dello sci alpino ai XVI Giochi olimpici invernali di  il supergigante maschile si disputò domenica 16 febbraio sulla pista La face de Bellevarde di Val-d'Isère; il norvegese Kjetil André Aamodt vinse la medaglia d'oro, il lussemburghese Marc Girardelli quella d'argento e il norvegese Jan Einar Thorsen quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era il francese Franck Piccard, che aveva vinto la gara dei XV Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Nakiska precedendo l'austriaco Helmut Mayer (medaglia d'argento) e lo svedese Lars-Börje Eriksson (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era l'austriaco Stephan Eberharter, vincitore a Saalbach-Hinterglemm 1991 davanti a Aamodt e a Piccard.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

Ore: 11.30 (UTC+1)
Pista: La face de Bellevarde
Partenza: 2 371 m s.l.m.
Arrivo: 1 836 m s.l.m.
Lunghezza: 1 650 m
Dislivello: 535 m
Porte: 39
Tracciatore: Bill Egan (Stati Uniti)

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1992

Collegamenti esterni 
 
 

Supergigante maschile